Kotek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn.
 Kotek (Prionailurus) – rodzaj ssaka z rodziny kotowatych
 kotek bengalski
 kotek wyspowy
 kotek kusy
 kotek rudy
 kotek cętkowany

Zobacz też 
 Kot
 Koty
 Kotka